La Princesa Sofía de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (16 de agosto de 1778 - 9 de julio de 1835) fue una princesa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, y la hermana de la Princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y del rey Leopoldo I de Bélgica, y tía de la reina Victoria.

Biografía 

Sofía tenía una relación particularmente estrecha con su hermana Antonieta y ambas asistían al Palacio Fantaisie, un santuario de emigrantes franceses. Es ahí donde conoció a su futuro marido, Emmanuel von Mensdorff-Pouilly. Se casaron el 23 de febrero de 1804 en Coburgo. Su marido fue elevado a conde en 1818.

En 1806, su marido estaba en Saalfeld, una segunda residencia de la corte de Coburgo. Por lo tanto, fue posible para él participar en la Batalla de Saalfeld, donde retiró los restos del Príncipe Luis Fernando de Prusia del campo de batalla y protegió la residencia del padre de Sofía y su familia contra la arrogancia de las tropas francesas victoriosas.

Entre 1824 y 1834 Sofía vivió en Maguncia, donde su marido era comandante de la fortaleza federal; aquí era generalmente referida como "Princesa". Estuvo activa como escritora y en 1830 publicó su colección romántica de cuentos de hadas, Mährchen und Erzählungen. Recibió la Gran Cruz de Dama de la Orden de Santa Catalina. 

Sofía murió de una congestión pulmonar mientras visitaba a su hijo Arturo en Kadaň, donde él había sido destacado.

Familia 
Emmanuel y Sofía tuvieron seis hijos:

 Hugo Fernando von Mensdorff-Pouilly (1806 - 1847). Soltero y sin descendencia.
 Alfonso, Conde von Mensdorff-Pouilly (1810 - 1894); desposó primero en 1843 a la Condesa Teresa de Dietrichstein-Proskau-Leslie (1823-1856); y en segundo lugar en 1862 a la Condesa María Teresa de Lamberg (1833-1876). Con descendencia.
 Alfredo Carlos von Mensdorff-Pouilly (1812 - 1814). Murió en la infancia.
 Alejandro von Mensdorff-Pouilly (1813 - 1871), Fürst von Dietrichstein zu Nikolsburg 1868, fue Ministro de Exteriores austriaco y Primer Ministro de Austria en la década de 1860; desposó en 1857 a la Condesa Alejandrina María von Dietrichstein-Proskau-Leslie (1824-1906). Con descendencia.
 Leopoldo Emanuel von Mensdorff-Pouilly (1815 - 1832). Murió en la adolescencia.
 Arturo Augusto von Mensdorff-Pouilly (1817 - 1904); desposó en primer lugar en 1853 a Magdalena Kremzow (1835-1899), divorciados en 1882; desposó en segundo lugar en 1902 a la Condesa Blanca Albertina von Wickenburg (1837-1912). Con descendencia.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Condesas de Alemania
Coburgo
Escritores de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Coburgo